Талиска () — в легендариуме Дж. Р. Р. Толкина древний язык эдайн. На диалектах этого языка разговаривали два их рода — люди племён Беора и Хадора; ещё один народ, халадины, говорили на своём языке, и не понимали талиска.

Само слово «талиска» ни разу не употребляется во «Властелине колец»; как отмечается, этот язык испытал влияние аварина (языка Авари) и нандорина (языка нандор, «зелёных эльфов»).

Адунайский язык, на котором говорили в Нуменоре, и Вестрон («всеобщий язык» «Властелина колец») происходят от талиска.

Ссылки 
 Various Mannish Tongues - the sadness of Mortal Men? 
 Различные человеческие языки - печаль Смертных Людей? 

Языки Средиземья